Стоян Пеев Дринов — болгарский детский писатель: прозаик (автор рассказов), драматург, поэт. Сын организатора и участника Апрельского восстания — Пейо Дринова, племянник Найдена и Марина Дринова.

Биография 
Родился 3 февраля 1883 года в Панагюриште. Окончил Софийский университет по специальности «история». С 1905 года работал учителем в селе Баня, Пазарджик. Он работал военным корреспондентом во время Первой балканской, Второй балканской и Первой мировой войны. С 1914 по 1919 год работал учителем с перерывами во Враце и Софии (III прогимназия). В последние месяцы своей жизни он был библиотекарем в Национальной библиотеке.

Был сотрудником журналов «Веселушка», «Детска радост», «Другарче» и «Светулка». Опубликовал несколько книг. Был редактором детской газеты «Люлка» (1921—1922).

Переводил произведения поэтов с русского, сербского и западноевропейских языков. Болгарские композиторы сочинили песни на 30 его стихотворений .

Городская библиотека Панагюриште носит его имя с 1995 года . Его сын Людмил умер в возрасте 17 лет, но оставил одни из лучших студенческих стихов в Болгарии.

Сочинения 
 Больной учитель (1912)
 Кукушка кукует (1919; пьеса)
 Забавы дневные и вечерние, в 2-х томах (1922)
 Веселые происшествия (1925)
 Весна (1929; стихи)
 Произведения, том 1. Стихи для детей (1938)
 Качели (1957; Избранные стихи, сказки и рассказы для детей)
 Верный-неразлучный (1964; стихи для детей)

Примечания

Ссылки 
 Краткая биография (болгарский)
 Стоян Дринов, На сайте «Детский уголок» (болгарский)
 Румен Спасов, Стоян Дринов — Рыцарь изящного. «Аудиториум», 14 апреля 2003 г. (болгарский)

Выпускники Софийского университета
Поэты Болгарии
Драматурги Болгарии
Детские писатели Болгарии
Библиотекари Болгарии